Jan Kazimierz Mazur (ur. 1899) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, we wrześniu 1939 roku dowódca załogi przedmościa Pułtusk
 Jan Mazur (1920–2008) – polski duchowny katolicki, biskup siedlecki
 Jan Mazur (1947–2008) – polski dziennikarz
 Jan Mazur (ur. 1948) – polski duchowny katolicki, doktor teologii moralnej, działacz opozycyjny
 Jan Mazur (ur. 1955) – polski duchowny katolicki, paulin, profesor nauki społecznej Kościoła katolickiego na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie
 Jan Mazur (ur. 1988) – polski twórca komiksowy
 Jan Mazur – profesor nauk filologicznych, wykładowca UMCS
 Jan Mazur – trener lekkoatletyki

Przypisy